Batlle (prononcé « bayé ou bayle ») est un terme catalan qui signifie « maire », semblable au français « bailli ».

Ce mot est un nom de famille porté notamment par :

En France 
 Armand Batlle (né en 1987), joueur français de rugby à XV 
 Étienne Batlle (1859-1925), homme politique français
 Michel Batlle (né en 1946), artiste français , peintre et sculpteur d'origine catalane
 Laurent Battles (né en 1975), joueur français de football

Dans les pays hispanophones 
 Carles Batlle i Jordà (1975-), dramaturge, romancier, essayiste, professeur et traducteur espagnol ;
 Francesc Cambó i Batlle (1876-1947), homme politique espagnol ;
 Jorge Batlle (1927-2016), homme politique uruguayen, président de la république d'Uruguay (2000-2005) ;
 José Batlle y Ordóñez (1856-1929), homme politique uruguayen, président de la république d'Uruguay (1903-1907 et 1911-1915) ;
 José Batlle Perdomo Teixeira (1965-), footballeur international uruguayen.
 Lorenzo Batlle (1810-1887), homme politique uruguayen, président de la république d'Uruguay (1968-1872) ;
 Luis Batlle Berres (1897-1964), homme politique uruguayen, président de la république d'Uruguay (1947-1951 et 1955-1956) ;
 Ramón Carnicer i Batlle (1789-1855), compositeur et pédagogue espagnol.

Patronyme catalan